Monte Maria steht für:

 Monte Maria, Hügel bei Batangas City, Philippinen, siehe Marienstatue von Montemaria (Batangas)
 Monte Maria, italienischer Name der Abtei Marienberg im Vinschgau, Italien
 Monte Maria (Fernsehsender), mexikanischer Fernsehsender